Щукинська — присілок у Харовському районі Вологодської області Російської Федерації.
  — зупинний пункт (пасажирська платформа) Ризького напрямки МЗ та МЦД-2 у Москві.
  — станція Московського метрополітену.